Her listes eksisterende vandtårne i Danmark.

Lister over bygninger, konstruktioner og anlæg i Danmark